Пьячентино () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Дзиано-Пьячентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.
 Карпането-Пьячентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.
 Кастельветро-Пьячентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.
 Сан-Джорджо-Пьячентино — коммуна в Италии, в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.